Marana puede referirse a:
Maraña municipio español de la provincia de León.
Marana una localidad de Arizona, Estados Unidos.